Бабакай Бобович:
 Бобович, Бабакай Соломонович (1801—1882) — караимский общественный деятель, филантроп и меценат.
 Бобович, Бабакай Эммануилович (1886—1921) — агроном, городской голова Карасубазара.